Сан Дамијан Тексолок има више значења:

 Општина Сан Дамијан Тексолок (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Дамијан Тексолок (Сан Дамијан Тексолок, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику